Ethel Voynich (1864-1960), novel·lista i música britànica, epònima del cràter de Voynich. Dona de Wilfrid
 Wilfrid Voynich (1865-1930), revolucionari polonès, epònim del manuscrit de Voynich. Marit d'Ethel
 Cràter de Voynich, cràter de Venus batejat en honor d'Ethel
 Manuscrit de Voynich, document misteriós del , batejat en honor de Wilfrid